Hesselberg steht für:
 Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg im Landkreis Ansbach, Mittelfranken, Bayern
 Hesselberg (Gerolfingen), Siedlung auf dem Hesselberg bei Gerolfingen, Landkreis Ansbach, Mittelfranken, Bayern
 Hesselberg (Heßdorf), Gemeindeteil von Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken, Bayern
 Hesselberg (), Berg bei Gerolfingen im Landkreis Ansbach und höchste Erhebung Mittelfrankens, Bayern 
 Hesselberg (559,0 m), auch Bickberg, Berg im Nordpfälzer Bergland südwestlich des Donnersbergs
 Hesselberg (Butzbach) (), Berg bei Butzbach-Bodenrod, Wetteraukreis, Taunus, Hessen 
 Hesselberg (Friedrichsdorf) (), Berg bei Friedrichsdorf, Hochtaunuskreis, Taunus, Hessen 

Hesselberg ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Hesselberg (1914–1972), norwegischer Künstler
 Heinrich Hesselberg (1792–1877), deutsch-baltischer evangelischer Geistlicher
 Iver Hesselberg (1780–1844), norwegischer Pfarrer und Dichter
 Theodor Hesselberg (1885–1966), norwegischer Meteorologe

Siehe auch:
 Heselberg
 Hesselnberg